

Населені пункти та їхні частини
 Пустельник — село в гміні Марцишув Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пустельник — село в гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Пустельник — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пустельник — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Пустельник — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Пустельник — частина міста Маркі в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Пустельник — частина села Страшенцин у гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки